Peter Norton Computing — американская компания по производству программного обеспечения, основанная Питером Нортоном, известна, прежде всего, программами Norton Commander, Norton Antivirus, Norton Utilities. Основана в 1982 году, в 1990 году поглощена корпорацией Symantec, которая продолжила использовать имя Нортона как торговую марку для своих программных продуктов.

Symantec 
В 1990 году компания была приобретена Symantec. Сделка стоимостью 70 млн $ была анонсирована 4 сентября 1990 года. После слияния компания стала подразделением Symantec под наименованием Peter Norton Computing Group. Поглощение помогло продукции, связанной с именем Нортона, восстановить долю доходов на рынке программного обеспечения, которая была утеряна из-за обострения конкуренции в конце 1980-х годов, особенно со стороны Central Point Software. Доходы подразделения Peter Norton Computing Group увеличились в три раза за период с июня 1990 года и сентябре 1991 года, и к ноябрю было восстановлено лидерство на рынке.

Список продуктов 
 Norton AntiVirus
 Norton Commander
 Norton Cleansweep
 Norton Desktop
 Norton SystemWorks
 Norton Redo
 Norton Uninstall
 Norton Uninstaller
 Norton Utilities

См. также 
 Питер Нортон
 Symantec

Ссылки 
 Официальный сайт Symantec 

Производители программного обеспечения США